Dardano Sacchetti (1944-), scénariste italien ;
 Franco Sacchetti (ca 1335-ca 1400), poète et romancier italien ;
 Giulio Cesare Sacchetti (1586 ou 1587-1663), cardinal italien ;
 Romeo Sacchetti (1953-), joueur italien de basket-ball ;
 Stefano Sacchetti (1972-), footballeur italien ;
 Urbano Sacchetti (1640-1705), cardinal italien.